In 1994 werd het 93ste Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd gespeeld van 22 januari tot 15 meien werd georganiseerd door de FPF. Palmeiras werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista